Mátraterenye är en ort i Ungern.   Den ligger i provinsen Nógrád, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Budapest. Mátraterenye ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mátraterenye är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Mátraterenye ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Mátraterenye. Runt Mátraterenye är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Parádsasvár,  km söder om Mátraterenye. I omgivningarna runt Mátraterenye växer i huvudsak lövfällande lövskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Nógrád